Kenneth est un nom propre

Étymologie 
Kenneth est un prénom anglais qui est également devenu patronyme.Il est porté par Ciniod mac Artcois un roi légendaire des Pictes. Il s'agit d'une forme anglicisée qui recouvre approximativement deux prénoms gaëliques distincts : Cainnech et Cináed, autrement kined, mais de sens proche. La forme gaëlique moderne du prénom Cainnech est Coinneach, surnom à l'origine signifiant « beau, élégant, charmant ». Cináed en revanche repose sur la racine gaëlique aed « feu » (vieil irlandais aed « feu, flamme ») que l'on retrouve également dans les prénoms gaëliques irlandais et écossais Áed et Dubáed.

Il a pour diminutifs courants , , francisé en Kéni, Kény.

Anthroponymes

Saint chrétien 
 Kenneth  († vers 599), ou Canice ou Cainnech ou , né en Irlande du Nord, disciple de saint Finian (ou Finien) et de saint Cadoc au Pays de Galles, fondateur des monastères  d'Agahanoe et peut-être de Kilkenny en Irlande, bâtisseur d'églises en Écosse. Kenneth est le saint patron de Kennoway, à Saint Andrews. Il est fêté le 11 octobre.

Souverains 
 Kenneth  d'Écosse, roi d'Écosse de 843 à 858.
 Kenneth II d'Écosse, roi d'Écosse de 971 à 995.
 Kenneth III d'Écosse, roi d'Écosse de 997 à 1005.
 Cináed mac Írgalaig Ard rí Érenn d'Irlande de 724 à 728
 Cináed mac Conaing roi de Brega de 849 à 851

Divers 
 Kenneth  comte de Sutherland de 1330 à 1333.
Kenneth Yannick, humoriste béninois

Toponymes 

 Kenneth, l'ancien siège du comté de Sheridan au Kansas.
 Kenneth, une ville du Minnesota.

Cyclone 
 Cyclone Kenneth

Voir aussi 
Quinéville, une commune du département de la Manche, région Basse-Normandie
Quinetot, hameau à Carteret, département de la Manche, région Basse-Normandie.

Références 

de:Kenneth
no:Kenneth